Амрабат () — прізвище арабського походження. Відомі носії:
 Нордін Амрабат — нідерландський і марокканський футболіст
 Соф'ян Амрабат — нідерландський і марокканський футболіст

Арабські прізвища